Uccello di fuoco – animale del folklore analogo alla fenice
 L'uccello di fuoco – balletto composto da Igor' Stravinskij
 L'uccello di fuoco 2772 – film anime del 1980 diretto da Suguru Sugiyama

Pagine correlate 
Firebird